Подгруппа Андромеды — часть местной группы галактик, включающая в себя галактику Андромеды и все её галактики-спутники, гравитационно связанные с ней. С Андромедой гравитационно связано по меньшей мере около 14 карликовых галактик, самыми яркими из которых являются M 32 и M 110. Остальные спутники гораздо тусклее, большинство было открыто начиная с 1970-х годов. Андромеда IV не является спутником, как установили в 2014 году, так как находится в 10 раз дальше от Млечного Пути, чем сама галактика Андромеды.

11 января 2006 года было объявлено, что тусклые галактики-спутники Андромеды находятся близко или на одной плоскости, проходящей через центр Андромеды. Такое расположение неожиданно в контексте современных моделей формирования галактик. Плоскость, в которой расположены галактики-спутники, направлена в сторону соседней группы галактик (группа M81), возможно, повторяя крупномасштабное распределение тёмной материи.

Список известных спутников 
Таблица спутников Галактики Андромеды, отсортированных здесь по дате открытия (орбитальное расстояние неизвестно).

* Неизвестно, являются ли эти галактики спутниками Галактики Андромеды.

Взаимодействие с Андромедой 

Новые изображения, полученные космическим телескопом Спитцер, пролили свет на беспокойное прошлое галактики Андромеды. Изображения показывают, что одна из её галактик-спутников, M32, прошла через один из спиральных рукавов Андромеды несколько миллионов лет назад. Инфракрасные фотографии двух спиральных рукавов Андромеды показывают, что они и выпуклое звездообразующее кольцо являются отдельными структурами. На снимках также видно отверстие, вокруг которого кольца выглядят разделившимися на дуги. Это отверстие, как считают астрономы, пробила M32 в галактическом диске Андромеды.

См. также 
 Подгруппа Млечного Пути
 Список ближайших галактик
 Местная группа

Примечания

Ссылки 
 Andromeda’s thin sheet of satellites — Dark matter filiments or galaxtic cannibalism? 
 Strange Setup: Andromeda’s Satellite Galaxies All Lined Up

Местная группа
Андромеда (созвездие)
Списки галактик